

Населені пункти та їхні частини

 Бехув — село в гміні Пакославіце Ниського повіту Опольського воєводства
 Бехув — село в гміні Кунув Островецького повіту Свентокшиського воєводства
 Бехув — село в гміні Пацанув Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Бехув — частина міста Глогув у Ґлоґовському повіті Нижньосілезького воєводства

Примітки